Il Controguerra Pinot Nero è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Teramo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino poco intenso
odore: intenso caratteristico
sapore: armonico leggermente amarognolo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Teramo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot nero